Blasberg ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Blasberg (* 1977), deutsche Journalistin und Redakteurin
 Claudia Blasberg (* 1975), deutsche Ruderin
 Cornelia Blasberg (* 1955), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Erica Blasberg (1984–2010), US-amerikanische Golferin
 Kai Blasberg (* 1965), deutscher Medienmanager
 Martina Blasberg-Kuhnke (* 1958), deutsche römisch-katholische Theologin
 Wilfried Blasberg (1938–2012), deutscher Schauspieler

Blasberg heißen folgende geographischen Objekte:
 Blasberg (Burscheid), nördlicher Stadtteil von Burscheid, Rheinisch-Bergischer Kreis, NRW
 Blasberg (Flensburg), Stadtbezirk von Flensburg im Stadtteil Fruerlund
 Blasberg (Gemeinde Steinerkirchen), Ort bei Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Plasberg